

Лумпун — річка в Удмуртії та Кіровській області, права притока Кільмезі
 Лумпун — присілок, Унинський район, Кіровська область

Дивись також 
 Лумпунчик